Натуральне число 1821
 1821 рік до нашої ери
 1821 рік нашої ери